Newsholme – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Newsholme – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)